Pattersonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pattersonville (New York)
 Pattersonville (Ohio)
 Pattersonville (Pennsylvania)
 Pattersonville (Tennessee)